Laugavegur steht für: 

 Laugavegur (Trekkingweg), einen Trekkingweg auf Island auf den Gemeindegebieten von Rangárþing ytra und Rangárþing eystra 
 Laugavegur (Reykjavík), die Haupteinkaufsmeile der isländischen Hauptstadt Reykjavík